Tóth Tihamér (1889–1939) r. k. pap, veszprémi püspök, egyházi író
Tóth Tihamér (1944–2013) politikus, országgyűlési képviselő (MDF, MDNP)
Tóth Tihamér (1971) jogász, a Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese